

Allemagne 
 Taufkirchen, commune de l'arrondissement de Munich, en Haute-Bavière ;
 Taufkirchen, commune de l'arrondissement de Mühldorf am Inn, en Haute-Bavière ;
 Taufkirchen (Vils), commune de l'arrondissement d'Erding, en Haute-Bavière ;
 Niedertaufkirchen (« Taufkirchen-le-Bas »), commune de l'arrondissement de Mühldorf am Inn, en Haute-Bavière ;
 Obertaufkirchen (« Taufkirchen-le-Haut »), commune de l'arrondissement de Mühldorf am Inn, en Haute-Bavière ;

Autriche 
 Taufkirchen an der Pram, Schärding
 Taufkirchen an der Trattnach, Grieskirchen